Division 2 – precedente nome della Ligue 2, secondo livello del campionato francese di calcio
 Division 2 – quarto livello del campionato svedese di calcio
 Division 2 o Tweede klasse – secondo livello professionistico del campionato belga di calcio maschile
 Division II – secondo livello del campionato belga maschile di pallanuoto
 Division 2 – dal 2012-2013 terza serie del campionato belga di calcio femminile
 J. League Division 2 – secondo livello del campionato giapponese di calcio
 Division 2 – quarto livello calcistico della Svezia
 NCAA Division II – secondo livello delle competizioni sportive della National Collegiate Athletic Association
Lista di Istituti NCAA Division II
Campionato di pallacanestro NCAA Division II